Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a sportlövészet skeet versenyszámát július 26. és 28. között rendezték a Camp de Tir Olympic de Mollet-ben. Ebben a versenyszámban az 1972-1992 közötti olimpiákon a férfi és női versenyzők nyílt versenyszámként együtt vettek részt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Selejtező

Elődöntő

Döntő

A versenyen új olimpiai rekord született:

Selejtező

Elődöntő

Döntő

 A világrekordokról nincs hiteles adat.

Versenynaptár

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező 
A versenyzők hatszor 25 lövést adtak le, a selejtező első 24 helyezettje jutott az elődöntőbe és magával vitte a selejtezőben elért összpontszámát.

Elődöntő 
A versenyzők kétszer 25 lövést adtak le, az elődöntő első 6 helyezettje jutott az döntőbe és magával vitte a elődöntőben elért összpontszámát.

Döntő

Források 
 

Sportlövészet az 1992. évi nyári olimpiai játékokon